«Пусть будет Лиза» — российский фильм-драма, снятый режиссёром Игорем Каграмановым по сценарию самого Каграманова и Юрия Глушенкова. Участник конкурсной программы «Дебют» фестиваля «Кинотавр 2018».

Сюжет 
Катя живёт очень скромно, с мужем и матерью в провинциальном городе, работает на местном предприятии. Мама неожиданно заболевает, но даже более неожиданен её поступок — та решает подписать всё своё скудное наследство не дочери, а своему сыну, брату девушки. Катя готова на всё, чтобы изменить это несправедливое, по её мнению решение. Но и сама не замечает, насколько страшными могут быть последствия её необдуманных действий.

В ролях 
 Елена Махова — Катя
 Наталья Павленкова — Галина Степановна, мать
 Алексей Розин — Артур
 Виктор Потапешкин — Егор
 Ирина Жерякова — Варвара
 Соня Ривкин — Алина
 Татьяна Селивёрстова — Таня
 Леонид Клёц — эпизод

Производство 
Съёмки фильма проходили в Калуге в апреле 2017 года.

Награды 
Призы за лучшую женскую роль (Махова) и операторскую работу (Устинов) XII Чебоксарского международного кинофестиваля.

Критика 
 Клара Хоменко, Time Out: «Пусть будет Лиза» — это живая иллюстрация того, сколь пагубно повлиял на умы кинематографистов Андрей Звягинцев: выглаженная картинка, печальная музыка, всеобщая нелюбовь и трагически покосившиеся ворота дачи как символ… а вот непонятно даже, чего и символ. Потому что в отличие от Звягинцева, Каграманов не может придать истории ни объёма, ни смысла — помимо той свежайшей морали, что убивать грех и ничего путного из этого не выйдет.
 Сергей Сычёв, КиноПоиск: Изобразительно фильм решён настолько скромно, что его лучше смотреть на телеэкране — он от этого только выиграет. Особенно если просмотр будет семейным.
 Алина Корниенко, CinemaFlood: Режиссёрский полнометражный дебют Игоря Каграманова — кино во всех смыслах проблемное.

Примечания

Ссылки 
 Игорь Каграманов: «Ответ на вопрос, почему наша картина называется „Пусть будет Лиза“ зритель получит тогда, когда посмотрит фильм»
 Игровой фильм «Пусть будет Лиза» в конкурсе фестиваля «Сталкер»
  

Фильмы России 2018 года
Фильмы на русском языке
Фильмы-драмы России
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Игоря Каграманова